

Cinema 
 Senza lasciare traccia (Lethal Vows) – film del 1999 diretto da Paul Schneider
 Senza lasciare traccia – film del 2016 diretto da Gianclaudio Cappai
 Senza lasciare traccia (Leave No Trace) – film del 2018 diretto da Debra Granik

Letteratura 
 Senza lasciare traccia (Vanishing Acts) – romanzo di Jodi Picoult del 2005
 Senza lasciare traccia (Long Lost) – romanzo di Harlan Coben del 2009